Albéric Magnard (1865-1914) – compositore francese
 Francis Magnard (1837-1894) – giornalista francese
 Pierre Magnard (1927) – filosofo francese